

Комсток — місто, штат Міннесота
 Комсток — селище, штат Небраска